23. Европско првенство у атлетици за јуниоре до 20 година (У-20) одржано је од 16. до 19. јула на Атлетском стадиону -{l'Ekängens}- у Ешилструни у Шведској.

Учествовало је 1.308 спортиста из 47 земаља. Такмичило су у 44 дисциплине (22 мушке и 22 женске).

Највише успеха имали су такмичари из Уједињеног Краљевства са 17 освојених медаља (11 златних и 6 сребрних) испред Русије са 16 медаља (5 златних, 5 сребрних и 6 бронзаних).

Земље учеснице

Резултати такмичења

Јуниори

Јуниорке

Биланс медаља

Биланс медаља, јуниори

Биланс медаља, јуниорке 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, а последњи, осми 1 бод.

Рекорди 
На овом Европском постигнути су: 4 рекорда европских јинорских првенстава, 1 најбољи светски јуниорски резултат сезоне, 4 национална сениорска рекорда и 25 националних јуниорских рекорда.

Рекорди европских првенстава за јуниоре (4)

Национални сениорски рекорди постигнути на ЕПЈ 2015. (4 )

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт првенства
 Комплетни резултати 2015. (стране од 437 до 456)
 Комплетни резултати на сајту ЕАА

 
Европско првенство у атлетици за јуниоре
Атлетика у 2015.
Атлетика у Шведској
Спорт у Ескилстуни